True North – album dei Bad Religion
True North – album degli a-ha
True North – album dei Borknagar